Panna z mokrą głową – książka Kornela Makuszyńskiego z 1932
 Panna z mokrą głową – film w reżyserii Kazimierza Tarnasa z 1994
 Panna z mokrą głową – serial telewizyjny